O  de Yokohama, ou, na sua forma portuguesa, de Iocoama, é um sistema de metropolitano que serve a cidade japonesa de Yokohama.

Yokohama
Transportes de Yokohama